

Toponymes

Avellaneda, commune ;
 Avellaneda, subdivision de la province de Buenos Aires ;
 Département d'Avellaneda (Río Negro) ;
 Département d'Avellaneda (Santiago del Estero).

Avellaneda, commune de la province d'Ávila en Castille-et-León ;
 Avellaneda, quartier et paroisse de la commune de Sopuerta en Biscaye.

Patronyme 

 Alonso Fernández de Avellaneda, écrivain espagnol, auteur d'un Quichotte apocryphe en 1614 ;
 Marco Avellaneda (1955-), mathématicien et consultant financier américain d'origine argentine.

Patronyme hispanique